Het Oceanisch kampioenschap voetbal onder 17 van 2005 was de 11e editie van het Oceanisch kampioenschap voetbal onder 17, een toernooi voor nationale ploegen van landen uit Oceanië. De spelers die deelnemen zijn onder de 17 jaar. Er namen 9 landen deel aan dit toernooi dat van 2 april tot en met 15 april in Nieuw-Caledonië werd gespeeld. Australië werd winnaar van het toernooi.

Drie landen trokken zich terug voordat het toernooi begon. Nieuw-Zeeland op 3 maart om financiële redenen. En verder Samoa en Amerikaans-Samoa.

Dit toernooi diende tevens als kwalificatietoernooi voor het wereldkampioenschap voetbal onder 17 van 2005, dat van 16 september tot en met 2 oktober in Peru werd gespeeld. De winnaar van dit toernooi plaatsen zich, dat Australië.

Groepsfase

Groep A

Groep B

Knock-outfase

Halve finale

Troostfinale

Finale

Externe links
OFC – oceaniafootball.com
RSSSF

Voetbal in Nieuw-Caledonië
Voetbal in 2005
Oceanisch kampioenschap voetbal onder 16